Емили Блънт () е английска театрална и филмова актриса. Носителка на „Златен глобус“ и „Сатурн“, номинирана е за „Сателит“ и две награди „БАФТА“. Известни филми с нейно участие са „Дъщерята на Гидеон“, „Дяволът носи Прада“, „Младата Виктория“, „Агенти на съдбата“, „Looper: Убиец във времето“, „На ръба на утрешния ден“ и други.

Биография 

Емили Блънт е родена на 23 февруари 1983 г. в Лондон, Англия. Баща ѝ Оливър Блънт е адвокат, който има право да пледира във висши съдебни инстанции, а майка ѝ Джоана е учителка и бивша телевизионна и театрална актриса.

Филмография

Награди и номинации

Бележки

Външни препратки 

 
 

Английски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Английски озвучаващи актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда „Сатурн“
Родени в Лондон